

Astronomia
Cratere Arta – cratere sulla superficie di Marte

Geografia
Albania 
Arta – nome greco di Narta, villaggio nel comune di Valona
Azerbaigian 
Arta – comune del distretto di Lerik
Croazia 
Arta Grande – isola dell'arcipelago di Sebenico
Arta Piccola – isola dell'arcipelago di Sebenico
Gibuti 
Arta – centro abitato del Gibuti
Arta – regione del Gibuti
Grecia 
Arta – comune dell'Epiro
Arta – unità periferica dell'Epiro
Italia 
Arta Terme – comune del Friuli-Venezia Giulia
Spagna 
Artà – comune delle Isole Baleari

Linguistica
Lingua Arta – lingua austronesiana parlata nelle Filippine

Onomastica
Arta – nome proprio di persona albanese femminile

Zoologia
Arta – genere di lepidotteri della famiglia Pyralidae